Андреа Белотти (; ) — итальянский футболист, нападающий клуба «Рома» и сборной Италии. Чемпион Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Белотти — воспитанник клуба «Альбинолеффе». 10 марта 2012 года в матче против «Ливорно» он дебютировал в Серии B. Выйдя на замену во втором тайме Андреа забил свой первый гол спустя 20 минут. Несмотря на вылет клуба он остался. Во втором сезоне Белотти стал основным нападающим команды и по итогам чемпионата с 12 мячами стал одним из лучших его бомбардиров. Летом 2013 года Андреа на правах аренды перешёл в «Палермо», но уже вскоре клуб выкупил нападающего. 24 сентября в матче против «Бари» Белотти дебютировал за новую команду. 5 октября в поединке против «Брешии» он забил свой первый гол за «Палермо». В своём дебютном сезоне Андреа забил 10 мячей и помог клубу выйти в элиту. 31 августа 2014 года в матче против «Сампдории» он дебютировал в итальянской Серии A. 24 сентября в поединке против «Наполи» Андреа сделал «дубль», забив свои первые голы на высшем уровне.

Летом 2015 года Белотти перешёл в «Торино». Сумма трансфера составила 8,4 млн. евро. 13 сентября в матче против «Эллас Верона» он дебютировал за новую команду. 28 ноября в поединке против «Болоньи» Андреа забил свой первый гол за «Торино». В своём первом сезоне Белотти забил 12 мячей став лучшим бомбардиром команды. В межсезонье интерес к нападающему проявляли «Наполи» и «Интер», но Андреа признался, что болеет за «Милан».

В первых двух турах сезона 2016/2017 против «Милана» и «Болоньи» Белотти забил четыре мяча. До последних туров чемпионата Белотти продолжал бороться за звание лучшего бомбардира Серии А, забив в конечном итоге 26 голов и пропустив вперёд себя Эдина Джеко и Дриса Мертенса.

28 августа 2022 года, Белотти на правах свободного агента перешёл в «Рому». Андреа подписал контракт со столичным клубом до конца сезона 2022/23, который может быть продлён ещё на два сезона при соблюдении ряда условий.

Карьера в сборной 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Италии Андреа принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Чехии. На турнире он сыграл в матчах против Швеции, Португалии и Англии. В поединке против англичан Белотти забил гол.

1 сентября 2016 года в товарищеском матче против сборной Франции Белотти дебютировал за сборную Италии, заменив во втором тайме Эдера. 9 октября в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Македонии он забил свой первый гол за национальную команду. 12 ноября в поединке квалификации мирового первенства против сборной Лихтенштейна Белотти сделал «дубль».

Голы Андреа Белотти за сборную Италии

Матчи Андреа Белотти за сборную Италии 

Итого: 39 игр / 12 голов; 23 победы, 10 ничьих, 6 поражений.

По состоянию на 11 июля 2021 года.

Статистика выступлений

Клубная статистика 
По состоянию на 24 февраля 2023 года.

Выступления за сборную 
По состоянию на 26 июня 2021 года.

Достижения 
Сборная Италии
 Чемпион Европы: 2020

Государственные награды 
  Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (16 июля 2021) — в знак признания спортивных ценностей и национального духа, которые вдохновили итальянскую команду на победу на чемпионате Европы по футболу 2020

Личная жизнь 
15 июня 2017 года в церкви святого Франциска из Паолы (Chiesa di San Francesco di Paola) в Палермо состоялась церемония бракосочетания Андреа и Джорджи Дуро.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Торино»

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Альбинолеффе»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Рома»